

Легчайший вес (44kg (1993-46kg, 1998-48kg))

44 kg

46 kg

48 kg

Сводная таблица

Командная таблица

Мировые рекорды

1988-1992

1993-1997

1998-

Полулёгкий вес (48kg (1993-50kg, 1998-53kg))

48 kg

50 kg

53 kg

Сводная таблица

Командная таблица

Лёгкий вес (52kg (1993-54kg, 1998-58kg))

Источники 
 European Weightlifting Federation
 IWRP — database
 www.sport-komplett.de

Чемпионаты Европы по тяжёлой атлетике